Bahnhof Frankenstein steht für:

* Bahnhof Frankenstein (Pfalz), Bahnhof in Frankenstein, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Bahnhof Frankenstein (Sachs), Bahnhof in der Gemeinde Oberschöna, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen, siehe Bahnhof Frankenstein (Oberschöna) #Bahnhof
 Bahnhof Frankenstein (Schles.), ehemaliger deutscher Name des Bahnhofs Ząbkowice Śląskie, siehe Ząbkowice Śląskie
 Bahnhof Frankenstein (Oberschöna), Gemeindeteil der Gemeinde Oberschöna, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen